Побиванка — село, Сумська область, Липоводолинський район
 Побиванка — масив забудови в селі Тахтаулове, Полтавська область, Полтавський район